George Anson ist der Name folgender Personen:

* George Anson, 1. Baron Anson (1697–1762), britischer Admiral
 George Anson (General, 1769) (1769–1849), britischer General der Kavallerie (Neffe des 1. Barons)
 George Anson (General, 1797) (1797–1857), britischer General der Infanterie (Neffe des Obigen)